Hjeltnes ist der Familienname folgender Personen:

 Guri Hjeltnes (* 1953), norwegische Journalistin und Historikerin
 Knut Hjeltnes (* 1951), norwegischer Diskuswerfer und Kugelstoßer